Матч всех звёзд НБА 1971 года () — 21-я в истории НБА показательная баскетбольная игра, прошедшая 12 января 1971 года в Сан-Диего, штат Калифорния, США, на домашней арене клуба «Сан-Диего Рокетс» — «Сан-Диео Спортс-арена». Тренерами команд звёзд Востока и Запада стали Ларри Костелло («Милуоки Бакс») и во второй раз подряд Ред Хольцман («Нью-Йорк Никс»), чьи клубы НБА шли лидерами в своих конференциях по состоянию на конец голосования 30 декабря, то есть за две недели до самой игры. Как и на прошлых Матчах стартовую пятёрку и троих запасных игроков каждой из команд определяли спортивные журналисты и комментаторы. Остальных игроков запаса выбирали тренеры команд, но по правилам каждая из команд должна была быть представлена хотя бы одним игроком, а максимальное количество игроков из одной команды не должно было превышать трёх.

Именно в этой игре был установлен рекорд по наименьшему количеству проведённого времени на Матче всех звёзд. Конни Хокинс вышел в старте, но получив травму в самом начале встречи, официально провёл в нём только одну минуту. Игра была равной и сохраняла интригу до последнего момента. За 48 секунд до конца Лью Алсиндор попал средний бросок, а судья ещё и показал нарушения правил со стороны игрока сборной Востока. Будущий MVP того сезона реализовал и штрафной бросок и довёл счёт до 108:107 в пользу своей команды, а в оставшиеся время команда Всех звёзд Востока не смогла вырвать победу. Самым ценным игроком Матча признали Ленни Уилкенса, который начал игру со скамейки и стал самым результативным с 21 очком и с отличным процентом попадания.

Статистика 

* Астериском отмечены игроки запаса, выбранные на Матч голосованием журналистов и комментаторов

Примечания

Ссылки 

Матч всех звёзд на сайте Basketball-Reference.com

1971
НБА в сезоне 1970/1971
Спортивные соревнования в Сан-Диего